RIAS est un sigle qui signifie :
 Remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage, type particulier de remorqueur de haute mer, incluant par exemple lAbeille Bourbon'' ;
 Rundfunk im amerikanischen Sektor, une radio de Berlin-Ouest de 1946 à 1993 ;
 Radar à Impulsion et Antenne Synthétique''', un radar bistatique mis au point en France dans les années 1990.